Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Serhij Stachovs'kyj e Vladimir Volčkov che hanno battuto in finale Nicolas Mahut e Gilles Müller 7-5, 5-7, 6-1.

Teste di serie 

 Nicolas Mahut /  Gilles Müller (finale)
 Santiago González /  Diego Hartfield (primo turno)

 Lars Burgsmüller /  Tripp Phillips (quarti di finale)
 Albert Portas /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2005